Neckarperle  oder Neckar-Perle bezeichnet mehrere Schiffe:

 ehemaliger Name eines Fahrgastschiffs, siehe Charleston (Schiff, 1941)
 Fahrgastschiff, siehe Neckarperle (Schiff, 1957)
 Fahrgastschiff, siehe Neckar-Perle (Schiff, 1975)